У́лица Казако́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Казакова — улица в Вологде.
 Улица Казакова — улица в Коломне.
 Улица Казакова — улица в Москве.

Украина 
 Улица Казакова — улица в Днепре.
 Улица Казакова — улица в Керчи.

Казахстан 
 Улица Казакова — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Улица Маршала Казакова
 Улица Михаила Казакова